Italia, oficialmente la República Italiana, es un país de la Unión Europea.

El término Italia también puede referirse a:

 El Club Sportivo Italiano, club deportivo de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 La península itálica.
 Italia Turrita, personificación de Italia.
 Italia (época romana), durante el Imperio romano.
 El Reino ostrogodo de Italia (493-553).
 El Reino de Italia (Imperio), durante el Imperio carolingio.
 El Reino de Italia (Alta Edad Media), durante el Sacro Imperio.
 La República Italiana (1802-1805), estado satélite de Francia creado al norte de la península itálica.
 El Reino de Italia (1805-1814), establecido por Napoleón Bonaparte.
 El Reino de Italia (1861-1946), desde la unificación italiana hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.
 La Selección de fútbol de Italia.
 El campeonato mundial de fútbol Italia 90.
 El Edificio Italia, rascacielos en São Paulo, Brasil.
 La Laguna Italia, laguna en el departamento del Beni, Bolivia.
 El asteroide (477) Italia.